Morsy ist der Familienname folgender Personen:

 Ahmed-Shebl Morsy (* 1985), ägyptischer Tennisspieler
 Mohamed Morsy, islamistischer ägyptischer politischer Aktivist und seit 2011 der Vorsitzende der fundamentalistischen Freiheits- und Gerechtigkeitspartei 
 Mohamed El Morsy (* 1986), ägyptischer Fußballspieler
 Sam Morsy (* 1991), englischer Fußballspieler